Gwa steht für:
 Gwa (Myanmar), Stadt in Myanmar
 eine Namensvariante der westafrikanischen Sprache Gua (Sprache) (ISO-639-3-Code [gwx])
 Gwa (Sprache) (ISO-639-3-Code [gwb]), jarawoide Sprache in Bauchi, Nigeria

gwa steht für:
 Mbato (auch Gwa; ISO-639-3-Code), eine der Kwa-Sprachen in der Elfenbeinküste

GWa steht für:
 Gigawattjahr, siehe Wattstunde #Gigawattjahr

GWA steht für:
 Gas-, Wasser-, Abwasser- und Feuerlöschtechnik, Versorgungstechnik
 Gemeinkostenwertanalyse
 Gemeinwesenarbeit, eines der grundlegenden Arbeitsprinzipien der Sozialen Arbeit
 Geschwindigkeitswarnanlage
 Gesamtverband Kommunikationsagenturen (früher: Gesellschaft Werbeagenturen)
 Gender and Water Alliance, eine internationale Organisation, die sich für die Stärkung von Gender Mainstreaming im integrierten Wasserressourcenmanagement (IWRM) einsetzt
 Golden West Airlines (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft

GW-A steht für:
 Gerätewagen-Atemschutz, ein Gerätewagen der Feuerwehr

Siehe auch:
 KWA

Abkürzung